Ворша:

 Ворша (село) — село в Собинском районе Владимирской области

Реки 
 Ворша (приток Клязьмы)
 Ворша (приток Нёмды)
 Ворша (приток Тырницы)